Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова (, ) — высшее учебное заведение Симферополя, основанное в 1993 году с учётом потребностей возвращающихся из депортации крымских татар. Преподавание ведётся на крымскотатарском, русском и украинском языках.

Названия 
 15 июня 1993 — Крымский государственный индустриально-педагогический институт
 14 января 2003 — Крымский государственный инженерно-педагогический университет
 12 апреля 2005 — Крымский инженерно-педагогический университет
 2 сентября 2019 — Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова

История 

Идея создания крымскотатарского вуза в Крыму в условиях начала процесса возвращения крымских татар из мест депортации возникла у профессора Ташкентского политехнического института Февзи Якубова в конце 1980-х. Поддержку организации нового вуза оказали Президент Академии наук Украины Борис Патон, первый секретарь Крымского обкома КПУ Николай Багров и председатель госкомитета СССР по народному образованию Геннадий Ягодин. В апреле 1991 года в Крыму состоялась научная конференция по теме «Проблемы экономики Крыма и участие в них крымскотатарских учёных», по итогам которой было принято решение об открытии нового крымскотатарского вуза.

В итоге решение о создании Крымского государственного индустриально-педагогического института Совет министров Крыма принял 15 июня 1993 года. Первым ректором 21 июня 1993 года был назначен Февзи Якубов. Первый государственный заказ на приём 325 студентов очной и заочной форм был установлен 9 апреля 1994 года. Набор осуществлялся по специальностям: «Педагогика и психология дошкольного обучения», «Педагогика и методика начального обучения», «Крымскотатарский язык и литература», «Трудовое обучение»; «Бухгалтерский учёт и аудит».

На момент открытия главной проблемой вуза стало отсутствие материально-технической базы и нехватка площадей. Учебный процесс проходил на базе ПТУ-25, ВПУ-26 и других учебных заведений Крыма. Приказом Министерства образования Крыма от 11 июля 1997 года в структуру вуза было включено Симферопольское педагогическое училище, ставшее инженерно-педагогическим колледжем. В октябре 1996 года при участии президента Украины Леонида Кучмы и председателя Совета министров Крыма Аркадия Демиденко Кабинет министров Украины принял решение передать институту учебные корпуса Симферопольского высшего военно-политического строительного училища.

Постановлением Совета министров Крыма от 14 января 2003 года вуз был реорганизован в Крымский государственный инженерно-педагогический университет. В 2005 году вуз стал стал республиканским высшим учебным заведением и получил наименование «Крымский инженерно-педагогический университет». По состоянию на 2013 год КИПУ получал государственное финансирование в размере около 50 миллионов гривен.

После присоединения Крыма к России, в отличие от большинства высших учебных заведений полуострова, КИПУ не вошёл в состав Крымского федерального университета. В ноябре 2016 года Февзи Якубов покинул пост ректора КИПУ и занял почётную должность «президент университета», а на новым ректором вуза был назначен его сын — Чингиз Якубов. 2 сентября 2019 года в связи с кончиной Февзи Якубова КИПУ было присвоено его имя.

По состоянию на 2018 год преподавателями КИПУ было защищено 22 докторских и 186 кандидатских диссертаций.

Структура 

КИПУ состоит из 7 факультетов и 31 кафедры (информация на 2013 год). В состав университета входит научно-исследовательский институт крымскотатарской филологии, истории и культуры этносов Крыма, инженерно-педагогический колледж. Научная библиотека КИПУ состоит из 130 тысяч книг. С 2004 году функционирует филиал КИПУ в Керчи. В 2017 году были открыты кафедры на предприятиях «Артек», ООО «Залив», ООО «Камаз» и заводе «Пневматика».

В университете работает 448 преподавателей (248 с учеными степенями и званиями и 300 человек управленческого, учебно-вспомогательного и инженерно-технического персонала). По словам ректора Февзи Якубов к 2008 году крымские татары среди преподавателей КИПУ составляли около 60 %. В 2009 году был открыт специализированный ученый совет КИПУ.

В 2000 году Президент Украины Леонид Кучма поручил начать работу по открытию Центра полиэтнической культуры молодёжи. В 2013 году финансирование строительства центра было запланировано Турецким агентством по сотрудничеству и координации по распоряжению премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана. В итоге строительство было начато в 2016 году. Строительство центра оценивалось 747 миллионов рублей. В состав центра будет входить студенческое общежитие на 725 комнат. На конец 2020 года строительство Центра не ведется.

Студенты и выпускники 
К 2013 году в КИПУ обучалось более 5000 студентов. По словам ректора Февзи Якубова по состоянию на 2008 год крымских татар среди студентов вуза было около 50 %. В 2014 году крымские татары, среди поступивших на первый курс КИПУ, составили 48,33 % (291 человек). По состоянию на 2013 год КИПУ окончило более 18 тысяч человек. Первый выпуск по сокращённой программе обучения состоялся в 1997 году. Полный выпуск выпуск впервые прошёл в 1999 году.

В 2005 году на заочное отделение филологического факультета КИПУ поступил 74-летний бывший муфтий мусульман Крыма Нури Мустафаев, став самым пожилым студентом Украины. Одной из причин начала учёбы стало непризнание его знаний и трудов другими исламскими деятелями. В 2010 году он окончил бакалавриат и поступил в магистратуру КИПУ.

Монументы 

Во дворе КИПУ установлен скульптурный комплекс «Возрождение» в знак благодарности узбекскому и украинскому народам, проявившим участие к судьбе крымских татар. За разработку монумента Азиз Абдуллаев (автор оформления), Айдер Алиев (скульптор), Ибрагим-Герей Нагаев (главный архитектор), Зарема Нагаева (архитектор), Февзи Якубов (автор концепции) были удостоены Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Также в КИПУ установлен постамент «Будущему Нобелевскому лауреату».

Рейтинги 
В рейтинге самых востребованных вузов России за 2017 год КИПУ занял 52 место из 69 в категории наиболее востребованных гуманитарных вузов.

Ректоры 
 Февзи Якубов (1993—2016)
 Чингиз Якубов (2016—)

Почётные профессора 
Почётными профессорами КИПУ являются:

 Миркаримов Тулкун (1999)
 Кырымлы Ахмед Ихсан (2000)
 Кучма Леонид (2002)
 Джемилев Мустафа (2003)
 Эрдоган Реджеп (2004)
 Глузман Александр (2010)
 Магеррамов Абель Мамедали (2010)
 Эден Мамут (2010)
 Мухаммед Шахин (2011)
 Томас Эммер (2012)

Примечания

Ссылки 
 История Крымского инженерно-педагогического университета именами интеллектуальной элиты: биобиблиографический указатель. Т. 2 / сост. : З. А. Эмирусеинова, Д. Ш. Асанова , С. Э. Умер ова . — Симферополь : 2013 . — 480 с.
 

Высшие учебные заведения Симферополя
Крымские татары
1993 год в Крыму
КИПУ